Paul Kant ist der Name folgender Personen:

* Paul Kant (Schauspieler), Schauspieler 
 Paul Kant (Fußballspieler) (* 1995), deutscher Fußballspieler 
 Paul Kant (Widerstandskämpfer), kommunistischer Lehrer, 1933 Berufsverbot, Widerstandskämpfer

Paul Kant ist der Name folgender fiktiven Personen:
 Paul Kant, Ermittler der Tatort-Filmreihe, siehe Liste der ehemaligen Tatort-Ermittler